Premio Nacional del Deporte puede referirse a:

 Premios Nacionales del Deporte, galardones de España.
 Premio Nacional del Deporte (México), galardones de México.
 Premio Nacional del Deporte de Chile, galardones de Chile.